Куренно́й () — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Куренной, Андрей Викторович (1972—2007) — российский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке.
 Куренной, Виталий Анатольевич (род. 1970) — российский философ, культуролог и публицист.
 Куренной, Владимир Константинович (род. 1967) — украинский публицист, журналист, политтехнолог, общественно-политический деятель.
 Куренной, Вячеслав Григорьевич (1932—1992) — советский ватерполист.

См. также 
 Куренной атаман